Mediatoren (De Mortel) - Nederland
 Radio- en televisietoren van Riga
 Televisietoren Mierlo
 Funkturm - Berlijn
 Zendmast Egem - België